Klösterli steht für folgende geografische Objekte in der Schweiz:
 Klösterli, dt. für Pollegio, Gemeinde im Kanton Tessin
 Klösterli Baden, ehemaliges Kloster im Kanton Aargau
 Klösterli (Zofingen), Bauwerk im Kanton Aargau
 Rigi Klösterli, Wallfahrtsort und Bahnhof auf der Rigi im Kanton Schwyz